Wolfgang Schöne ist der Name folgender Personen:

* Wolfgang Schöne (Kunsthistoriker) (1910–1989), deutscher Kunsthistoriker
 Wolfgang Schoene (1926–2006), deutscher Soziologe
 Wolfgang Schöne (Jurist) (* 1936–2021), deutscher Jurist in Paraguay
 Wolfgang Schöne (Sänger) (* 1940), deutscher Opernsänger (Bassbariton)